The New Day (dagblad), een voormalige Britse krant
The New Day (worstelgroep), een worstelgroep